Gino Frascari – calciatore italiano
 Marco Frascari – architetto e studioso italiano
 Torre Frascari – grattacielo di Castel Maggiore, in provincia di Bologna